Jabal é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado no livro de Gênesis como filho de Lameque e de Ada, fazendo parte da descendência de Caim. Foi irmão de Jubal e meio-irmão de Tubalcaim e Naamá.

Etimologia 
O nome יבל (Jabal) é idêntico ao substantivo יבל (yabal), que significa curso da água. Normalmente, o nome é traduzido como "fluir".

Na Bíblia 
Ele é filho de Lameque com Ada, e pai dos que habitam em tendas e cuidam de gado. Seu irmão, Jubal, foi pai dos que tocam hapra e órgão. Já seu meio-irmão Tubalcaim, mestre na forja de objetos feitos de ferro e cobre.

Árvore genealógica segundo Gênesis 

Personagens do Livro de Gênesis